Владимир Николаевич Азаров (, поселок Верхнее Лисичанского района, теперь в составе города Лисичанска Луганской области — , город Москва) — советский партийный деятель, химик. Депутат Верховного Совета УССР 6-8-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1966—1976 г.

Биография 
Родился в семье рабочего. В 1942 году окончил среднюю школу.

Трудовую деятельность начал в 1942 году электрослесарем 3-го разряда по ремонту танков Т-34 3-й танковой бригады.

В 1943—1945 годах — в Красной армии, участник Великой Отечественной войны. Служил командиром взвода противотанковых винтовок 1006-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии Юго-Западного и 4-го Украинского фронтов.

В 1945—1949 годах — студент Рубежанского химико-технологического института Ворошиловградской области. В 1949—1951 годах — студент Харьковского политехнического института имени Ленина.

Член ВКП(б) с 1951 года.

В 1951—1954 годах — мастер, механик, начальник компрессорного цеха, старший механик содового производства Донецкого содового завода имени Ленина («Донсода») в городе Верхнем Ворошиловградской области. В 1954—1957 годах — секретарь партийного комитета Донецкого содового завода имени Ленина («Донсода») Ворошиловградской области.

В 1957—1958 годах — 2-й секретарь Лисичанского городского комитета КПУ Ворошиловградской области.

В 1958—1962 годах — 1-й секретарь Лисичанского городского комитета КПУ Луганской области.

В 1962 — январе 1963 года — 1-й секретарь Северодонецкого городского комитета КПУ Луганской области.

В январе 1963 — декабре 1964 г.  — 2-й секретарь Луганского промышленного областного комитета КПУ.

В декабре 1964 — 25 июля 1972 года — 2-й секретарь Луганского областного комитета КПУ.

Работал на ответственной работе в Министерстве химической промышленности СССР. В 1980—1987 г.  — начальник Управления оборудования Министерства химической промышленности СССР.

С 1987 года на пенсии. Умер 11 августа 2012 года, похоронен в Москве.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды (10.06.1945)
 орден Отечественной войны II степени
 медали
 заслуженный химик РСФСР

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Первые секретари Лисичанского горкома КП Украины
Первые секретари Северодонецкого горкома КП Украины
Вторые секретари Ворошиловградского обкома КП Украины
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС